Toomey est un patronyme porté notamment par :

 Bill Toomey (1939-), athlète américain, spécialiste du décathlon ;
 Marie Toomey (1923-2014), joueuse de tennis australienne ;
 Pat Toomey (1961-), homme politique américain, sénateur des États-Unis pour la Pennsylvanie depuis 2011 ;
 Regis Toomey (1898-1991), acteur américain.

Homonymie de patronyme